Салина Круз има више значења:

 Салина Круз (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салина Круз (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Салина Круз (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Салина Круз (Салина Круз, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику